Enxames puede hacer referencia a:

 Enxames (España), parroquia del concello de Villardevós, provincia de Orense, España.
 Enxames (Portugal), freguesia del municipio de Fundão, distrito de Castelo Branco, Portugal.